«S'Estanyol» - o «Estanyol» - puede referirse a:

Toponimia 
Divisiones administrativas
 Estanyol (C.P. 17182), núcleo de Bescanó, Gerona.
 S'Estanyol (C.P. 07XXX), en Arná, Baleares.
 S'Estanyol (C.P. 07639), en Lluchmajor, Baleares.
Playas
 Playa S'Estanyol, situada en Santa Eulalia del Río, en la parte oriental de la isla de Ibiza, Baleares.
 Playa S'Estanyol, situada en San José, en la parte sur de la isla de Ibiza, Baleares.

Apellido 
 Arnau Estanyol (-), personaje de la novela "La catedral del mar" (2006).